Хусейн или Хусайн () — арабское мужское имя, означающее «красивый». С азербайджанского языка это имя часто передают на русский как Гусейн ().

Известные носители

Имя 
Монархи:
 Хусейн ибн Али (627—680) — третий шиитский имам, внук пророка Мухаммада.
 Хусейн — кат (султан) Ифата.
 Хусейн I — эмир Азербайджана.
 Хусейн II — эмир Азербайджана.
 Хусейн I — дей Алжира.
 Хусейн II Ходжа — дей Алжира.
 Хусейн III — дей Алжира.
 Хусейн I — султан Ирака.
 Хусейн II — султан Ирака.
 Хусейн I — султан Килвы.
 Хусейн II — султан Килвы.
 Хусейн I — султан Мультана.
 Хусейн II — султан Мультана.
 Хусейн I — бей Туниса.
 Хусейн II — бей Туниса.
 Хусейн — имам Йемена.
 Хусейн — эмир Бухары.
 Хусейн — эмир Кирмана.
 Хусейн — эмир Мавераннахра (1364—1370), внук эмира Казагана.
 Хусейн — малик Герата.
 Хусейн — хан Астрахани (1504—1523).
 Хусейн — король Хиджаза.
 Хусейн — король Иордании (1952—1999).
 Солтан Хусейн — шах Персии из династии Сефевидов (1694—1722).
 Хусейн-бек — эмир Эгердира.
 Хусейн-хан (Гусейн-хан) — хан Шеки.
 Хусейн-шах — атабек Луристана.
 Хусейн-шах — султан Бенгалии.
 Хусейн-шах — султан Джанпура.
 Хусейн-шах I — низам-шах Ахмеднагора.
 Хусейн-шах II — низам-шах Ахмеднагора.

Другие деятели с именем Хусейн:
 Аль-Хусейн аль-Махди (Аль-Хусейн (имам Йемена)) — имам Йемена.
 Аль-Хусейн Абу Абдаллах (Аль-Хусейн (эмир Мосула)) — эмир Мосула.
 Хусейн ар-Рады — иракский политический деятель, генеральный секретарь Иракской коммунистической партии.
 Хусейн Байкара — эмир Хорасана (1469—1506).
 Хусейн Ваиз Кашифи — персидский поэт.
 Хусейн Камель — зять президента Ирака Саддама Хусейна.
 Хусейн Камил — султан Египта и Судана (1914—1917).
 Хусейн Фадлала — шиитский шейх, основатель и духовный лидер движения Хезболла.
 Хусейн Фамудери — султан Мальдив (1609—1620).
 Хусейн Шахид Сухраварди — премьер-министр Пакистана (1956—1957).
 Хусейн ибн Али — шериф Мекки.
 Хусейн ибн Мухаммад — шериф Мекки.
 Хусейн Али Рийат-шах — султан Ачеха.
 Айдид, Хусейн Фарах (Хусейн Мухаммад Фарах Айдид) — после гибели своего отца Мухаммада один из лидеров в Сомали

Отчество 
 Саддам Хусейн — президент Ирака с 1979 по 2003.
 Кусей Хусейн — младший сын Саддама Хусейна, руководитель спецслужб и командующий Республиканской гвардией.
 Удей Хусейн — старший сын Саддама Хусейна, руководитель Олимпийского комитета Ирака, Иракского союза журналистов и Иракской футбольной ассоциации.
 Обама, Барак Хусейн — президент США с 2009 по 2017.

Фамилия 
 Гусейн, Мехти (1909—1965) — азербайджанский советский писатель, критик и драматург.
 Хусейн, Абрар (1965—2011) — пакистанский боксёр, неоднократный участник Олимпийских игр.
 Хусейн, Закир (1897—1969) — индийский государственный деятель, первый мусульманин, ставший во главе независимой Индии.
 Хусейн, Закир (род. 1951) — индийский музыкант, мастер игры на табле, музыкальный продюсер, актёр и композитор.
 Хусейн, Мамнун (1940—2021) — пакистанский государственный деятель, президент Пакистана (2013—2018).
 Хуссейн, Миян Аршад (1910—1987) — пакистанский государственный деятель. Был 9-м министром иностранных дел Пакистана
 Хусейн, Моктар Мухаммед (1912—2012) — сомалийский государственный и военный деятель.
 Хусейн, Мохамед (род. в 1980) — бахрейнский футболист, участник трёх кубков Азии (2004, 2007, 2015).
 Хусейн, Мухаммад Ахмад — палестинский богослов, муфтий.
 Хусейн, Нур Хасан (1938—2020) — премьер-министр Сомали с 24 ноября 2007 года по 14 февраля 2009 года.
 Хуссейн, Риаз — пакистанский военнослужащий.
 Хуссейн, Савар (1949—1971) — пакистанский военнослужащий, рядовой.
 Хуссейн, Таха (1889—1973) — египетский писатель, литературовед и историк.
 Хусейн, Чоудхри Шуджат (род. 1946) — пакистанский государственный деятель.
 Шариф Хуссейн (1914—1996) — пакистанский прозаик.

Другое 
 Шейх Хусейн — деревня в Эфиопии.

Известные носители с именем Гусейн 
 Гусейн Араблинский — азербайджанский актёр театра и кино.
 Гусейн Джавид — азербайджанский педагог, поэт и драматург.
 Гусейн Хан Нахичеванский — российский генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
 Гусейн Гасанов — российский блогер азербайджанского происхождения.

Другие 
 Гусейн-заде, Мехти — партизан, Герой Советского Союза.

См. также 
 Аль-Хусейн

Арабские имена